Кристо́ф А́йхгорн (Айххорн) (встречается также Айкхорн; ; род. 8 сентября 1957, Кассель) — немецкий актёр и режиссёр.

Биография

Актёр 
Кристоф Айхгорн родом из театральной семьи — его отец немецкий актёр Вернер Айхгорн. В театре г. Бохум с 1972—1977. На его сцене Кристоф Айхгорн играл в спектаклях таких режиссёров, как Вернер Шрётер, Петер Цадек, Роза фон Праунхайм, Жером Савари.

В кино — с 1972 года: небольшая роль в фильме «Нежность волков» (), реж. Улли Ломмель. В этом фильме также в эпизоде сыграл актёр, режиссёр, сценарист Райнер Вернер Фасбиндер, мировая известность которого тогда ещё только набирала обороты.

В 1981 году сыграл Ганса Касторпа в экранизации известного романа Томаса Манна «Волшебная гора» (), реж. Ханс В. Гайссендёрфер (). Эта роль принесла известность, а также позволила продемонстрировать его широкие актёрские способности.

В последующие годы Айхгорн сыграет множество ролей в фильмах и популярных телесериалах. Российскому зрителю знакома одна из его работ — роль короля Швеции Карла XII в мини-сериале 1986 года Пётр Великий (), реж. М. Дж. Чомски и Л. Шиллер. В этой ленте Кристоф Айхгорн играл вместе с прославленными актёрами, в их числе Максимилиан Шелл, Лоренс Оливье, Урсула Андресс, Наталья Андрейченко, Ханна Шигулла, Всеволод Ларионов, Ванесса Редгрейв, Омар Шариф, Борис Плотников, Роман Филиппов, Борис Щербаков и многие другие. На российском телеэкране Кристофа Айхгорна можно увидеть в сериалах «Место преступления» (), «Деррик», «Закон Вольфа» (), «Клоун» (), «Тайна Сагалы» () и др.

Его голос звучит в радиопостановках и спектаклях на CD.

Режиссёр 
С 1980 года один за другим выходят несколько короткометражных фильмов, отмеченных Берлинским кинофестивалем. Почти во всех из них Кристоф Айхгорн выступит как исполнитель главных ролей; к некоторым из своих работ он сам напишет сценарии.

В 1988 — полнометражный фильм «Jenseits von Blau» (Beyond the Blue), а в 1995 — «Der Mann auf der Bettkante» по роману Эвелин Хольст «Мужчина на краю постели».

С середины 1990-х годов до настоящего времени в качестве режиссёра занимается преимущественно съёмками детективных телесериалов.

Фильмография (Выборочно)

Актёр 
 1972 — Нежность волков / 
 1979 — 
 1979 — Neonschatten
 1980 — Kaiserhofstraße 12
 1980 — 
 1982 — Die Chance
 1982 — Волшебная гора / 
 1985 — Die Frau mit den Karfunkelsteinen
 1986 — Пётр Великий / Peter, der Große / Peter, the Great
 1987 — 
 1989 — Hard Days, Hard Nights
 1990 — 
 1991 — 
 1991 — Begräbnis einer Gräfin
 1993 — Rosenemil
 1994 — Tödliches Erbe
 1995 —  (5 эпизодов)
 1985-1995 — Деррик / Derrick (7 эпизодов)
 1978-1996 —  (6 эпизодов)
 1997 — Тайна Сагалы / 
 2000 — Die Erika und Klaus Mann Story

Режиссёр 
 1980 — Freia und Ferry
 1981 — Dirnenschicksal
 1982 — Die Chance
 1984 — Versuchsreiche Alraune
 1985 — Ein Wort fur das Andere
 1988 — Der Weg Zum Ruhm
 1988 — Jenseits von Blau
 1995 — Der Mann auf der Bettkante
 1996 — Спецотряд «Кобра 11» / Alarm für Cobra 11 — Die Autobahnpolizei
 1998 — 
 2001 — Die Kumpel
 2002 — Denninger — Der Mallorkakrimi
 2002-2003 — 
 2002-2009 — «Криминальный кроссворд» («Зондеркоманда Лейпцига») / 
 2007-2010 — 
 2007-2010 —  / Erfurt
 2010 — 
 2010 —

Награды 
Режиссёр

2010 сентябрь Приз .
Сериал «KRIMI.DE/Erfurt»; серия «rEchte Freunde».

2009 ноябрь Приз .
Сериал «KRIMI.DE/Erfurt»; серия «Chatgeflüster».

2009 Приз фестиваля детских фильмов  («Золотой воробей»).
Сериал «/Erfurt»; серия под названием «Chatgeflüster».

 2008 Приз имени Эриха Кестнера.
Сериал «KRIMI.DE/Erfurt»; серия «Kein zurück» («Нет пути назад»).

 2008 Приз фестиваля детских фильмов «Goldener Spatz» («Золотой воробей»).
Сериал «KRIMI.DE/Erfurt»; серия «Flinke finger» («Ловкие пальцы»).

Примечания

Ссылки 
 Сайт Кристофа Айхгорна на русском и немецком языках
 Интервью Кристофа Айхгорна о работе над сериалом KRIMI.de